Les Seekers sont des personnages de l'univers de fiction des Transformers.

Transformers: Génération 1 

Dans Transformers G1, les Seekers font la moitié du régiment des Decepticons et se transforme tous en même mode, les Seekers sont des clones Starscream (à l'exception de Sunstorm qui est son frère) et se transforment en Lockheed Martin F-15.Ils sont dirigés par Starscream.

Parmi les membres on peut compter : 
 les Seekers d'origine
 Starscream 
 Skywarp (devient Cyclonus par la suite)
 Thundercracker (devient Scourge par la suite)
 Sunstorm (est tué par Skyfire durant la grande guerre)
 les nouveaux Seekers
 Ramjet
 Dirge
 Thrust
 Les Rainmarkers
 Acid-storm
 Stormfront 
 Novastorm

Transformers 2 : La revanche 

Les Seekers sont des decepticons ou des autobots ou encore des vieux aliens qui savent parler le langage des Prime, comme Jetfire. Les seekers sont sur la Terre depuis très longtemps, certains sont restés sur Terre en rouillant au fil des années et certains sont rentrés sur Cybertron. Jetfire est l'un des Seekers ayant choisi de se ranger du côté des autobots car il n'aime pas la violence. Dans Transformers 2 le jeu Jetfire a été emmené par Starscream et les decepticons au Fallen, qui nomme Jetfire, Seeker.

Slipstream est un nom porté par différents personnages de l'univers Transformers

Transformers : Armada 
Dans Transformers: Armada, Slipstream est un Mini-can.

Transformers : Animated 
Les Seekers sont absents dans la série Transformers: Animated, néanmoins les clones de Starscream en sont un clin d'œil, leurs noms sont également ceux des Seekers originaux (à l'exception de Slipstream).

Dans la série, Starscream qui s'est enfuit de la garde d'élite, se réfugie sur les ruines du Némésis et y trouve des protoformes. Il décide alors de s'en servir pour se venger de Mégatron et se crée deux clones de lui-même pour piéger Mégatron, mais échoue et les clones sont détruits. Il se créera ensuite cinq nouveaux clones, chacun représentant une part de sa personnalité. Slipstream participe à la Bataille contre Mégatron avec Starscream et ses quatre autres clones. Malheureusement, l'intervention d'Optimus et de son équipe les empêchent d'accéder à la victoire : Thundercracker est emprisonné dans du ciment par Mixmaster, Skywarp est capturé par Blurr puis les trois se retrouvent coincés dans le ciment et envoyés quelque part dans l'espace. Après que Starscream se fasse décapité par le Professeur Sumdac qui voulait aider les Autobots à vaincre Mégatron, ce dernier reprend malgré tout l'avantage. Réduit à une simple tête, Starscream ordonne à ses clones restants de tuer Mégatron, mais alors que Sunstorm et Ramjet le regardent, Slipstream lui répond : "Ton mandat de chef est terminé, tu es trop nul." et les trois se joignent aux forces de Mégatron. Plus tard, lorsque Ratchet et Sari réactivent Oméga Suprême, Slipstream l'affronte aux côtés de Sunstorm, Ramjet, Lugnut et Blitzwing. Mais les cinq sont vaincus facilement. N'étant pas revue, Slipstream est présumée morte mais dans l'épisode "Fin de Partie Partie 1", elle est révélée être toujours vivante et s'attaque à Optimus l'ayant confondu avec Starscream, car il s'entraînait à voler pour affronter Megatron. Réalisant son erreur, elle s'enfuit. Elle est tuée hors de l'écran quand Prowl et Jazz reconstituent le Allspark avec tous les Fragments se trouvant sur Terre dans l'épisode "Fin de Partie Partie 2", subissant le même sort que Starscream, Wreck-Gar ou Ozimondice en vf, les 3 Dinobots, et les 3 Constructicons.

 Skywarp, représente son côté lâche.
 Thundercracker, représente son côté mégalomane.
 Sunstorm, représente son côté fayot.
 Ramjet, représente son côté menteur.
 Slipstream, représente son côté féminin.

Transformers : Cyberverse 
Dans Transformers : Cyberverse, Slipstream est une seeker et qui a une forte rivalité avec l'autobot Windblade. Elle devient la chef des seekers après la mort de Starscream dans la saison 2. Elle découvre que ses seekers se sont joints à Starscream (ressuscité accidentellement par Cheetah). Elle se joint à lui mais quand elle se rend compte que Starscream est devenu complètement fou (car il veut utiliser le Allspark pour tuer les Autobots et les Decepticons, puis lorsqu’il convoque une armée de Dévoreurs (Scraplets en anglais), elle s'enfuit. Elle tente de prévenir Optimus et Mégatron mais sera lâchement assassinée par Bludgeon (un decepticon). Bien qu'ayant été sa rivale Windblade sera attristée par sa mort.

Voir aussi  

 

Personnage de Transformers
Transformers femelle
Clone de fiction